{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Players Tour Championship
|-
|align = "center" | Прага, Чехия
|-
|align = "center" | 19 — 21 ноября 2010
|-
|align = "center" | Aréna Sparta Podvinný Mlýn
|-
| Призовой фонд — € 50 000
|-
| Победитель — € 10 000
|-
| Высший брейк — 147 Рори Маклауд
|- 
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Майкл Холт|-
| Финалист — Джон Хиггинс
|-
|}Euro Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 6 (также известен как 2010 Prague Classic) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 19 по 21 ноября 2010 года в Праге, Чехия. Победителем стал Майкл Холт, переигравший в финале победителя прошлого этапа, Джона Хиггинса, со счётом 4:3. Эта победа позволила Холту попасть в финал турнира.

 Призовой фонд и рейтинговые очки 

Чемпион: € 10 000 (2000 очков) 
Финалист: € 5 000 (1600 очков) 
Полуфиналисты: € 2 500 (1280 очков) 
Четвертьфиналисты: € 1 500 (1000 очков) 
Участники 1/8: € 1 000 (760 очков) 
Участники 1/16: € 600 (560 очков) 
Участники 1/32: € 200 (360 очков)

Призовой фонд: € 50 000.

 Результаты 

 Все матчи турнира играются до 4-х побед''.

 Секция 1 

 Секция 2 

 Секция 3 

 Секция 4 

 Финальная часть 

 Сенчури-брейки 

 147''' Рори Маклауд
 136, 117, 106 Райан Дэй
 135, 116 Джо Перри
 134 Энтони Макгилл
 132 Марк Селби
 132 Джо Джогия
 131, 120, 100 Марк Аллен
 123 Лиам Хайфилд
 122 Эдриан Ганнэл
 121 Питер Эбдон
 121 Барри Пинчес

 120 Мэттью Стивенс
 119, 104 Джек Лисовски
 117, 105 Грэм Дотт
 117 Марк Дэвис
 115, 111 Джимми Робертсон
 114, 109 Рики Уолден
 113 Джерард Грин
 113, 102 Шон Мёрфи
 112, 104, 102, 101, 100 Джон Хиггинс
 111, 108 Стюарт Бинэм
 110, 101 Энди Хикс

 109 Джейми Бёрнетт
 108, 101 Майкл Холт
 105 Доминик Дэйл
 105 Роберт Милкинс
 104 Дэниел Уэллс
 102 Стивен Магуайр
 102 Кен Доэрти
 102 Джадд Трамп
 100 Лю Чуан
 103, 100 Майкл Уайт

Примечания

Ссылки 

 Результаты финальной стадии на snooker.org 

Players Tour Championship
2010 год в снукере